Il letto (1954), film a episodi
 Il letto (1983), regia di Marion Hansel

Pagine correlate 
Letto